Fractale de Rauzy, figure fractale.

Patronymie 

 Alexandre Rauzy (1901-1977), homme politique français ;
 Gérard Rauzy (1938-2010), mathématicien français ;
 Marie Rauzy (1961-), peintre française.